Toñín puede referirse a:

 Toñín Fuertes (1929-2015), futbolista español; o
 Toñín Llorente (1963-), exbaloncestista español.